Quirinus von Rom ist der Beiname folgender Personen:

 Quirinus von Neuss († um 115), christlicher Märtyrer und Heiliger
 Quirinus von Tegernsee († 269), christlicher Märtyrer und Heiliger
 Quirinus von Siscia († 308/309), Bischof von Siscia, Heiliger der katholischen Kirche